Als Bilddienst oder Bilderdienst bezeichnet man

die Bilderverehrung
den digitalen Foto-Bilderdienst, fotografische Bildbearbeitungsdienste und Online-Bilderdienste
Bilddatenbanken